Токлук - Багатівка (Судацька міська рада) (до 1948 року — Токлук, крим. Toqluq) — село в Україні, у складі Судацької міської ради Автономної Республіки Крим.
 Токлук-Сирт (гора) - гора в Криму.
 Токлук-Сирт (гірський хребет) - гірський хребет в Криму.